Giovanni Boine (1887-1917) – poeta e scrittore italiano
 Mari Boine (1956) – cantante norvegese di etnia Sami